Hrvatska:
 Selce, naselje kod Crikvenice

Slovenija:
 Selce (Lenart, Slovenija), naselje u općini Lenart
 Selce (Litija, Slovenija), naselje u općini Litija
 Selce (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica
 Selce (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka
 Selce (Tolmin, Slovenija), naselje u općini Tolmin
 Selce (Vojnik, Slovenija), naselje u općini Vojnik
 Selce nad Blanco, naselje u općini Sevnica
 Selce pri Leskovcu, naselje u općini Krško
 Selce pri Moravčah, naselje u općini Moravče

Slovačka:
 Selce (Poltár, Slovačka), naselje u okrugu Poltár, Slovačka

Povezani članci 
 Selca (razdvojba)